Айах (приток Ампера)
 Айах (приток Неккара)
 Айах (приток Энца)